Склад збірної Південної Кореї на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Південна Корея
Південна Корея 2014